Звезда је рођена може да има више значења:
 Звезда је рођена (филм из 1937)
 Звезда је рођена (филм из 1954)
 Звезда је рођена (филм из 1976)
 Звезда је рођена (филм из 2018)